Vay steht für:
 Vay, französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Vay (Sega Mega-CD), Spiel für Sega Mega-CD

Vay ist der Familienname folgender Personen:
 Ádám Vay (* 1994), ungarischer Eishockeytorwart
 Adelma von Vay (1840–1925), österreichische Schriftstellerin und Spiritistin
 Fabricio Vay (* 1986), argentinischer Basketballspieler
 Ludwig Vay (1850–1938), deutscher Handwerksmeister und Ehrenbürger von Bad Kissingen
 Miklós Vay (1802–1894), ungarischer Politiker und Großgrundbesitzer

vay steht für:
 Vayu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung